

Ereignisse 
 367 v. Chr.: Plebejer gewinnen an politischem Einfluss in Rom.
 367 v. Chr.: Aristoteles wird Mitglied der Akademie Platons.
 360 v. Chr.: Bau des Chang-Jiang-Kanals in China.

Weblinks